Mihai Țurcan – calciatore moldavo
 Raluca Turcan – politica romena
 Valeriu Turcan – giornalista e consulente politico rumeno